ZUB oder Zub steht als Abkürzung für:

 Zentrale Unterstützungsgruppe des Bundes für gravierende Fälle nuklearspezifischer Gefahrenabwehr, (kurz Zentrale Unterstützergruppe des Bundes), eine Arbeitsgemeinschaft verschiedener deutscher Bundesbehörden unter Führung des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden, die am 1. August 2003 zur Abwehr von Gefahren durch Anschläge und Bedrohungen mit radioaktivem Material („Atomterrorismus“) gegründet wurde
 Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e. V., ein der Universität Kassel angegliedertes Forschungsinstitut
 Zugbeeinflussung, besonders als Name bestimmter Zugbeeinflussungssysteme, siehe ZUB 121 (Schweiz), ZUB 122 (Deutschland), ZUB 123 (Dänemark)
 einen Zugbegleiter, siehe Schaffner (Beruf)

ŽŪB steht als Abkürzung für:
 Žemės ūkio bendrovė (dt.: Landwirtschaftliches Unternehmen), eine Gesellschaftsform in der Landwirtschaft in Litauen

Zub steht für:
 Zub Lake, See im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Zhub (auch Жуб, Žub oder auch Zub genannt), ein Dorf in Kosovo 

Zub ist der Familienname der folgenden Personen:
 Leonard Zub-Zdanowicz (1912–1982), polnischer Militär 
 Ryszard Zub (1934–2015), polnischer Fechter

 
ZUB